Медоуз () — англомовне прізвище.

Відомі носії 
 Денніс Медоуз (; 1942) — американський вчений, заслужений професор в галузі управління системами.
 Джейн Медоуз (; 1919–2015) — американська акторка.
 Донелла Медоуз (; 1941–2001) — американська дослідниця в галузі охорони довкілля, викладач і письменниця.
 Крістен Медоуз (; 1957) — американська акторка і модель.
 Марк Медоуз (; 1959) — американський політик-республіканець.
 Одрі Медоуз (; 1922–1996) — американська акторка, лауреат премії «Еммі» (1955).

Див. також 
 Л'Анс-о-Медоуз
 Концепція глобальної рівноваги Медоуза